L7 (grup de música), grup de rock estatunidenc
 L7, acrònim de la línia 7